Talking in your sleep (The Romantics) - single van The Romantics
 Talking in Your Sleep (Crystal Gayle) - single van Crystal Gayle
 Talking in Your Sleep (The Cinema) - album van The Cinema
 Talking in Your Sleep (Lena Philipsson) - album van Lena Philipsson